Białka heißen folgende Flüsse und Orte in Polen:

Flüsse:
Białka (Dunajec), Zufluss des Dunajec in der Woiwodschaft Kleinpolen
Białka (Huczwa), Zufluss der Huczwa in der Woiwodschaft Lublin
Białka (Kurówka), Zufluss der Kurówka in der Woiwodschaft Lublin
Białka (Pilica), Zufluss der Pilica in Zentralpolen
Białka (Rawka), Zufluss der Rawka in der Woiwodschaft Łódź
 Białka, Zufluss der Bělá/Biała Głuchołaska; siehe Olešnice (Bělá)
 Białka, linker Zufluss bzw. der Name der oberen Verlauf der Biała (Weichsel) (deutsch Bialka), im Ort Bystra (Wilkowice), ehemalige Grenze zwischen Schlesien und Kleinpolen

Orte:
 Białka (Łukta), Gmina Łukta, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Gehlfeld, Kreis Mohrungen, Ostpreußen
 Białka (Maków Podhalański), in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Białka Tatrzańska, in der Woiwodschaft Kleinpolen